Арсен Жораевич Галстян (, , село Неркин-Кармирахпюр, Шамшадинский район, Армянская ССР) — российский дзюдоист армянского происхождения, Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Лондона 2012 года в весовой категории до 60 кг.

Биография 
Арсен Галстян — ученик адыгейской школы дзюдо, представитель знаменитого майкопского дзюдо, основатель которого — Якуб Коблев, был признан лучшим тренером России XX века по дзюдо.
Родился Галстян в 1989 году в селе Неркин-Кармирахпюр на северо-востоке Армении. Отец был футболистом, играл за дилижанский клуб «Импульс», во второй половине 1970-х годов выступал в составе ереванского «Арарата».
В возрасте 7 лет в 1996 году Арсен переехал с семьёй в Россию — в станицу Гиагинскую Республики Адыгея.
Учился в СОШ № 4 станицы, начал заниматься дзюдо в местной спортивной секции. Игорь Романов — первый наставник Арсена и сейчас остаётся его личным тренером.
После окончания школы он поступил в Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета в городе Майкопе.
В институте его тренером был МСМК Хашханок Айвар Казбекович (серебряный призёр Чемпионата Мира среди мастеров).

В 2012 году на Летних Олимпийских играх в Лондоне Арсен Галстян завоевал золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом в истории российского дзюдо после 1991 года, а также первым армянином — обладателем олимпийского золота по борьбе дзюдо и одним из трёх дзюдоистов армянского происхождения, удостоенных олимпийской награды (до него призёрами олимпиады становились Бернар Чулуян в 1980 году от Франции и Армен Багдасаров в 1996 году от Узбекистана). Также он стал первым российским мастером, победившим в финале японца.
Член Сборной России по дзюдо с 2007 года. На Летней Универсиаде в Казани в 2013 году дошёл до финала и выиграл серебряную медаль.
В 2016 году боролся на Чемпионате Европы в Казани в весовой категории до 66 кг, и завоевал бронзовую медаль.

Семья 
Отец спортсмена в прошлом тренер по футболу. У Арсена есть два брата — старший Тигран и младший Арман, оба мастера спорта по дзюдо. Арсен Галстян женат.

Спортивные достижения 
Галстян выиграл чемпионат Европы 2009 года (его соперником в финале был Георгий Зантарая) и Кубок мира 2012 года. На Олимпиаде 2012 года он в полуфинале победил Ришода Собирова (Узбекистан), а в финале — иппоном на 41-й секунде японца Хироаки Хираоку. Он завоевал первую для сборной России медаль на Олимпиаде в Лондоне. По признанию самого спортсмена, в Лондон летел только за победой и уже ставил себе новую цель на следующей Олимпиаде. Однако по решению высшего совета федерации дзюдо России вместо Галстяна на Олимпиаду был направлен Михаил Пуляев (выбыл в первом круге Олимпиады 2016), так как Галстян не смог продвинуться на нужную строчку в рейтинге IJF.

Награды 

 Орден Дружбы (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (26 марта 2012 года).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография дзюдоиста Арсена Галстяна на сайте РИА «Новости» 
  
 Арсен Галстян: «Все сделал правильно, раз я чемпион». Дмитрий Шнякин, Eurosport.ru
 Арсен Галстян: «Мне не разрешили прыгать с тарзанки» Дмитрий Шнякин, Eurosport.ru

Дзюдоисты России
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы Европы по дзюдо
Персоналии:Краснодарский край